Рамон Моралес () — іспаномовне ім'я.

Відомі носії:

 Рамон Вільєда Моралес (1908 — 1971) — гондураський політичний діяч
 Рамон Моралес Ігера (1975) — мексиканський футболіст

Див. також 
 Моралес